Первый дивизион Мальты 1979/1980 () — 65-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1979/1980
Мальта
Мальта
1979 год на Мальте
1980 год на Мальте